Стокдејл има више значења:
 Стокдејл (Охајо)
 Стокдејл (Тексас)
 Стокдејл (Пенсилванија)